Ruhwedel ist der Familienname folgender Personen:

 Chad Ruhwedel (* 1990), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Edgar Ruhwedel (1934–2020), deutscher Rechtswissenschaftler